O Esporte Clube Tamandaré é um clube de futebol brasileiro da cidade de Mostardas, no litoral do Rio Grande do Sul. Suas cores são azul e branco.

Títulos

Estaduais
 Campeonato Citadino de Mostardas: 12 vezes (1970, 1971, 1978, 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993 ,2002), 2009) E 2010).

Tamandare
Tamandare
Esporte de Mostardas